Cylinder Nabonida z Larsy
 Cylinder Nabonida z Sippar
 Cylindry Nabonida z Ur

en:Cylinders of Nabonidus